Trzęsienie ziemi w Kolumbii (1979)
 Trzęsienie ziemi w Kolumbii (1999)